Dąbroszyn ist Name folgender Orte in Polen:
 Dąbroszyn (Rychwał) (1943–1945 Eichenhagen) in der Gemeinde Rychwał, Woiwodschaft Großpolen
 Dąbroszyn (Witnica) (Tamsel) in der Gemeinde Witnica, Woiwodschaft Lebus